Зенитная артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования (зенад РГК) — тактическое формирование (соединение, дивизия) войск противовоздушной обороны (ВПВО) Резерва Главного Командования, состоящее из управления (штаба), частей и подразделений вооружённых сил государства. 

В литературе также встречаются наименования данного типа соединения зенитной артиллерии (ЗА) как зенитная артиллерийская дивизия, зенитно-артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования, зенитно-артиллерийская дивизия РВГК, зенитная артиллерийская дивизия РВГК, с указанными войсковыми номерами (№), почётными званиями, почётными наименованиями и награждёнными орденами, например 8-я Киевская зенитная артиллерийская дивизия, 3-я гвардейская Речицко-Бранденбургская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова зенитная артиллерийская дивизия.

История 
В составе артиллерии Резерва Главного Командования (АРГК) в предвоенный период предполагалось иметь части и соединения наземной и зенитной артиллерии. Возможности оборонной промышленности Союза ССР были не достаточны и крупных соединения ЗА РГК не были сформированы. 

Приказом Народного комиссара обороны СССР № 00226, от 31 октября 1942 года, в целях создания больших маневренных артрезервов Ставки, необходимых для усиления артиллерией ударных группировок фронтов и армий предписывалось сформировать и иметь в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования 18 зенитных дивизий РГК. Формирование артиллерийских дивизий РГК производилось: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я зенитные дивизии РГК при учебном артиллерийском центре войсковой зенитной артиллерии; 14-я и 17-я зенитные дивизии РГК на Западном фронте; 16-я зенитная дивизия РГК на Брянском фронте; 15-я и 18-я зенитные дивизии РГК на Донском фронте.

Зенитно-артиллерийские дивизии формировались в составе 4-х зенитных артиллерийских полков общей численностью 1 345 человек, с февраля 1943 года дивизии перешли на новый штат, согласно которому состояли из полка СЗА и трех полков МЗА.

В 1942 году были созданы — 26, в 1943 году — 35 и в 1944 году — одна, всего 62 зенитные артиллерийские дивизии РГК, пять из них были преобразованы в гвардейские которые входили в состав общевойсковых и танковых армий. 

В 1944 году в общевойсковых армиях были введены штатные зенитно-артиллерийские дивизии.

Назначение 
Зенитная артиллерийская дивизия РГК предназначена для противовоздушной обороны общевойсковых (танковых) армий, резервов и важных объектов фронтового тыла и решения боевых задач во взаимодействии с соединениями других родов Войск ПВО.

Состав 

Зенитная артиллерийская дивизия РГК имела в своем составе:
 управление;
 четыре зенитных артиллерийских полка зенитной артиллерии;
 части и подразделения обеспечения и обслуживания.

При этом каждый полк имел 12 единиц 37-мм зенитных пушек и 20 единиц зенитных пулемётов.

Благодаря успехам оборонной промышленности Союза ССР, с февраля 1943 года, были утверждены новые штаты и зенитная артиллерийская дивизия уже имела в своем составе:
 управление;
 один зенитный артиллерийский полк зенитной артиллерии среднего калибра (СЗА);
 три зенитных артиллерийских полка зенитной артиллерии малого калибра (МЗА),
 части и подразделения обеспечения и обслуживания.

Полк СЗА имел в своем составе 16 единиц зенитных пушек калибра 85-мм, а каждый полк МЗА имел в составе по 16 единиц зенитных пушек 37-мм и 16 единиц крупнокалиберных зенитных пулемётов.

Выполнение задач 
Свои задачи зенитная артиллерийская дивизия РГК выполняла в районе боевых действий общевойсковой (танковой) армии или в назначенной зоне охраняемого объекта.

Формирования 
В РККА ВС Союза ССР были следующие формирования:

 2-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия;
 3-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия;
 4-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия;
 5-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия;
 6-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия;
 1-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 2-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 3-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 4-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 5-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 6-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 7-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 8-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 9-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 10-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 11-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 12-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 13-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 14-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 15-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 16-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 17-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 18-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 19-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 20-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 21-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 22-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 23-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 24-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 25-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 26-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 27-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 28-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 29-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 30-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 31-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 32-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 33-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 34-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 35-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 36-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 37-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 38-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 39-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 40-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 41-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 42-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 43-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 44-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 45-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 46-я зенитная артиллерийская дивизия РГК I ф;
 46-я зенитная артиллерийская дивизия РГК II ф;
 47-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 48-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 49-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 64-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 65-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 66-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 67-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 68-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 69-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 70-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 71-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 72-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 73-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 74-я зенитная артиллерийская дивизия РГК;
 76-я зенитная артиллерийская дивизия РГК,

См. также 

 Округ ПВО
 Противовоздушная оборона
 Зона ПВО
 Дивизионный район ПВО
 Дивизия ПВО
 Зенитная прожекторная дивизия
 Зенитная артиллерийская дивизия ПВО

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне.
 Герои Второй Мировой. 
 Боевой состав ВВС. 
 Авиаторы Второй мировой войны. 

Соединения ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Зенитные артиллерийские дивизии СССР в Великой Отечественной войне